

Geografia
 Paraíso – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 Paraíso – comune brasiliano dello stato di Santa Catarina
 Paraíso – distretto della Costa Rica
 Paraíso – freguesia del comune di Castelo de Paiva, Portogallo
 Cantone di Paraíso – cantone della Costa Rica
 Paraíso – municipalità del Messico nello stato di Tabasco
 Paraíso – comune di Panama nella provincia di Chiriquí
 Paraíso – comune della Repubblica Dominicana nella provincia di Barahona
 Paraíso – comune di Panama nella provincia di Los Santos

Altro 
 Paraiso – album di Haruomi Hosono e gli Yellow Magic Band del 1978
 Paraíso – serie televisiva spagnola andata in onda dal 2000 al 2003
 José Antonio Paraíso (1971) – ex cestista spagnolo